Dunker kan syfta på:

 Dunker (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Dunker (släkter) – flera släkter och släktskapsförhållanden
 M/S Duncker – en svensk vägfärja
 Dunkerintressen – stiftelser i Helsingborg skapade av Henry Dunker
 Dunkers kulturhus – en byggnad i Helsingborg bekostad av Henry Dunkers donationer
 Henry Dunkers plats – en öppen plats mellan Norra hamnen och Drottninggatan i Helsingborg
 Dunkerstövare – norsk hundras, ofta kallad dunker.

Geografi Flens kommun
 Dunkers socken – en socken i Södermanland
 Dunkers landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Dunkers församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –2006
 Dunker-Lilla Malma församling – en församling i Oppunda och Villåttinge kontrakt i Strängnäs stift 2006–
 Dunkers kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Dunker-Lilla Malma församling
 Dunkers station – en by och en tidigare järnvägsstation strax söder om Händösjön i Flens kommun
 Dunkers distrikt –  ett distrikt i Flens kommun och Södermanlands län 2016–
 Dunkern – en insjö som har givit namn åt socknen